Le Masters de Turquie 2022 est un tournoi de snooker professionnel comptant pour la saison 2021-2022, qui se déroule du 7 au 13 mars 2022 au Nirvana Cosmopolitan Hotel d'Antalya, en Turquie. Il s'agit de la toute première édition de ce tournoi.

Déroulement

Contexte avant le tournoi 
Pour la première fois, un tournoi classé est tenu en Turquie. Un accord a été passé pour quatre saisons.

Deux wild cards ont été accordées à Ismail Turker et Enes Bakirci, respectivement champion et finaliste en titre du championnat national de Turquie.

Faits marquants 
Judd Trump remporte l'édition inaugurale du tournoi en dominant assez largement Matthew Selt, finaliste inattendu, sur le score de 10 manches à 4 en finale. Il a réalisé trois centuries au cours de ce match, dont son  break maximum en carrière. Ce succès ainsi que la finale perdue à l'Open du pays de Galles un peu plus tôt lui permettent de participer au Championnat du circuit, puisqu'il atteint le  rang du classement de cette saison.

Des joueurs plus modestes ont performé lors de ce tournoi. C'est le cas de l'amateur Si Jiahui qui a atteint les  de finale, d'Oliver Lines qui a atteint les quarts de finale, et bien sûr de Matthew Selt qui s'est hissé en finale d'un tournoi classé pour la deuxième fois de sa carrière.

Dotation 
La répartition des prix est la suivante :
 Vainqueur : 
 Finaliste : 
 Demi-finalistes : 
 Quart de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
  de finalistes : 
 Meilleur break : 
Dotation totale :

Qualifications 
Ces matchs ont lieu du 2 au 6 février 2022 à la Morningside Arena de Leicester, en Angleterre, hormis les matchs des quatre têtes de série qui se déroulent au Nirvana Cosmopolitan Hotel d'Antalya le 7 mars 2022. Ils sont tous disputés au meilleur des 9 manches.

Tableau principal

Finale

Centuries

Tableau principal 

 147, 120, 116, 114, 110  Judd Trump
 141, 128, 121, 106  John Higgins
 139  Elliot Slessor
 135, 133  Ali Carter
 135  Graeme Dott
 131, 127, 105, 105, 105, 102, 100  Ding Junhui
 131  Robert Milkins
 129  Jak Jones
 129  Xiao Guodong
 123, 105  Martin Gould
 123  Lu Ning
 121  Tom Ford
 120  Mark Davis
 119, 116  Yan Bingtao
 118, 104  Matthew Selt
 118  Liang Wenbo
 117  Yuan Sijun
 116, 100  Kyren Wilson
 113  Oliver Lines
 113  Chris Wakelin
 112  Mark Allen
 111, 107  Wu Yize
 106  Shaun Murphy
 106  Si Jiahui
 104  Matthew Stevens
 102, 101  Hossein Vafaei
 102  Mark Williams
 101  Jordan Brown
 101  Jack Lisowski
 101  Thepchaiya Un-Nooh

Qualifications 

 145  Craig Steadman
 142  Elliot Slessor
 141  Scott Donaldson
 138, 120  Ding Junhui
 137, 101  Andrew Higginson
 136  Mark Davis
 130  John Higgins
 129  Joe Perry
 127  Michael White
 122  Dylan Emery
 117, 102  Luca Brecel
 117  Michael Holt
 116, 112  Tom Ford
 114  Ben Hancorn
 114  Jak Jones
 113  Xu Si
 110, 109  Jack Lisowski
 107  Chris Wakelin
 106  Chen Zifan
 105, 101  Zhao Xintong
 104  Li Hang
 103, 101  Stephen Maguire
 101  Jamie Wilson
 101  Yan Bingtao
 100  Ricky Walden

Notes et références

Notes

Références 

Snooker en 2022
Sport en Turquie en 2022
Compétition de snooker